Aliceni (okręg Buzău) – wieś w Rumunii, w okręgu Buzău, w gminie Poșta Câlnău
 Aliceni (okręg Satu Mare) – wieś w Rumunii, w okręgu Satu Mare, w gminie Târșolț